Sotkajoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sotkajoki (vattendrag, lat 68,30, long 23,12), Lappland, 
 Sotkajoki (vattendrag, lat 67,82, long 25,07), Lappland, 
 Sotkajoki (vattendrag, lat 67,35, long 25,62), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar